Характеристическая функция:

 Характеристическая функция в термодинамике — функция, посредством которой определяются термодинамические свойства системы.
 Характеристическая функция множества — функция, устанавливающая принадлежность элемента множеству;
 Характеристическая функция нечёткого множества — это обобщение индикаторной функции классического множества.
 Характеристическая функция случайной величины — (обратное) преобразование Фурье распределения случайной величины.
 Характеристическая функция кооперативной игры — отображение, ставящее в соответствие любой допустимой коалиции в кооперативной игре величину выигрыша, который эта коалиция может получить, действуя независимо от остальных участников.